Футбольна ліга в сезоні 1990/91 — 92-й сезон Футбольної ліги Англії. У чемпіонаті брали участь 20 клуби. Чемпіоном Англії за підсумками сезону став лондонський «Арсенал». Переможцем другого дивізіону став «Олдем Атлетік».

Підсумкові турнірні таблиці

Перший дивізіон Футбольної ліги 

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; ЗМ = Забиті голи; ПМ = Пропущені голи; Різ = Різниця; О = Очки

Результати

Другий дивізіон Футбольної ліги 

 І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; ЗМ = Забиті голи; ПМ = Пропущені голи; Різ = Різниця; О = Очки
Примітки:

Результати

Плей-оф 
Півфінали

|}
Фінал

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 червня 1991

|}

Третій дивізіон Футбольної ліги 

 І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; ЗМ = Забиті голи; ПМ = Пропущені голи; Різ = Різниця; О = Очки
Примітки:

Результати

Плей-оф 
Півфінали

|}
Фінал

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 червня 1991

|}

Четвертий дивізіон Футбольної ліги 

 І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; ЗМ = Забиті голи; ПМ = Пропущені голи; Різ = Різниця; О = Очки
Примітки:

Результати

Плей-оф 
Півфінали

|}
Фінал

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 травня 1991

|}

Посилання 
rsssf.com 

Англія
Англія
Футбольна ліга